Charles Thomson Rees Wilson (1869-1959) – fizyk, laureat Nagrody Nobla
 Charles H. Wilson (1917-1984) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Kalifornii
 Charles Wilson (1931–2016) – australijski rugbysta i działacz sportowy
 Charles Wilson (polityk z Teksasu) (1933-2010) – amerykański polityk
 Charlie Wilson (polityk z Ohio) (1943-2013) – amerykański polityk
 Charlie Wilson (muzyk) (ur. 1953) – amerykański muzyk
 Charles „Ricky” Wilson (ur. 1978) – brytyjski muzyk
 Charles Wilson (1865–1950) – brytyjski szermierz

Zobacz też 
 
 
 Wojna Charliego Wilsona – film z 2007